A volatilitás többféle fogalmat jelent:

 A volatilitás a programozásban egy érték változékonyságára utal.

 Az illékonyság a fizikában és a kémiában a párolgási hajlandóságot jelzi.